Spurius Servilius Priscus är ett namn som burits av flera romare:

* Spurius Servilius Priscus (konsul), romersk politiker, konsul 476 f.Kr.
 Spurius Servilius Priscus (censor), romersk politiker, censor 378 f.Kr.